Aboim (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Aboim (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe